Payas hat folgende Bedeutung:

 Payas, ein indigenes Volk in Honduras
 Payas (auch Paya, Payaas) ist der Name für eine traditionelle Nachspeise in Goa, Indien; eine Art Reis-Milch-Pudding
 Payas (Sanskrit: पयस् payas n.) ein Wort aus dem Sanskrit, es bedeutet Saft, Flüssigkeit, Feuchtigkeit; Lebenssaft; auf Marathi (पाणी) bedeutet es Wasser
 Payas, birmanisch für Pagode; bedeutet auch gut

Payas ist die Bezeichnung folgender geographischer Orte:

 Payas (Hatay), Stadtbezirk der türkischen Provinz Hatay
 Payas ist der kurdische Name der türkischen Stadt Kayapınar in der Provinz Diyarbakır
 Cerro Payas, ein Berg in Honduras auf der Grenze zwischen den Provinzen Colón und Gracias a Dios

Payas ist der Familienname von:

 Aaron Payas, Fußballspieler

Siehe auch:
 Paya